Hay varias estructuras en el cuerpo humano con el nombre foramen oval (latín: foramen ovale, plural: foramina ovalia):

 Foramen oval (corazón), en el corazón del feto, abertura que comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda.
 Foramen oval (hueso esfenoides), orificio situado en la base del cráneo, en la porción anterior del hueso esfenoides.